Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Beaumont :
 Gare de Beaumont - Boësses ;
 Gare de Beaumont-de-Lomagne ;
 Gare de Beaumont-le-Roger ;
 Gare d'Hénin-Beaumont ;
 Gare de Lesches - Beaumont ;
 Gare de Persan - Beaumont ;
 Gare de Vivoin - Beaumont.

Beaumont